De Maria ist der Familienname folgender Personen:

 Astolfo de Maria (1891–1946), italienischer Maler 
 Enrico De Maria (* 1976), Schweizer Segler
 Giuseppe De Maria (* 1984), italienischer Radrennfahrer
 Nicola De Maria (* 1954), italienischer Maler
 Pietro De Maria (* 1967), italienischer Pianist
 Renato De Maria (* 1958), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Rino De Maria (* 1982), italienischer Liedermacher
 Walter De Maria (1935–2013), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 Demaria
 Demaría
 Di Maria
 Anthony J. DeMaria